Виталий Дорошенко:
 Дорошенко, Виталий Аврамович (1941—2019) — советский и украинский актёр.
 Дорошенко, Виталий Викторович (род. 1971) — советский футболист и российский футбольный арбитр.
 Дорошенко, Виталий (род. 1994) — украинский и португальский футболист.